Abegg steht für:
 Abegg-Stiftung, Schweizer Textilmuseum und textilwissenschaftliches Institut
 Abegg Trio, deutsches Klaviertrio
 Gebrüder Abegg Horgen, ehemaliges Schweizer Textilveredlungsunternehmen
 Abegg-Affäre
 Abegg'sche Regel, Summe der maximalen positiven und negativen Wertigkeiten eines Elements meist gleich 8
 Abegg (Familienname) – zu Namensträgern siehe dort